6-й чемпионат Европы по плаванию в ластах прошёл в Москве с 15 по 19 июня 1972 года.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Информация на сайте CMAS
 Н. Белоус Триумф воли и мастерства // Спортсмен-подводник № 32, С. 3-10

1972 год в Москве
Чемпионаты Европы в 1972 году
Чемпионаты Европы по плаванию в ластах
Спорт в СССР в 1972 году
Июнь 1972 года
Международные спортивные соревнования в Москве